Hurlevent peut désigner :

 Hurlevent ou Les Hauts de Hurlevent, un roman d'Emily Brontë ;
 Hurlevent, un film de Jacques Rivette inspiré par les premiers chapitres de ce roman ;
 Hurlevent ( en anglais), un lieu imaginaire du monde de Warcraft.